

Codici 
 REK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Reykjavík (Islanda)

Fumetto 
 Rek – personaggio del fumetto Le cronache dei Jedi